Ranavalona är namnet på tre Merinadrottningar på Madagaskar:

Ranavalona I (drottning 1828-1861)
Ranavalona II (drottning 1868-1883)
Ranavalona III (drottning 1883-1897)